Internazionali BNL d’Italia 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2017 z cyklu Internazionali BNL d’Italia rozgrywany w dniach 15–21 maja 2017 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 4 507 375 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 we Włoszech